Katalinpuszta, Szendehely (Nógrád megye) egyéb belterülete
 Schell-kastély (Katalinpuszta), Tolna megye
 Katalinpuszta település Horvátországban, Hercegszöllös községben